En droit canadien, le terme Commission des droits de la personne  réfère à des organismes institués par les provinces ou par le gouvernement fédéral pour veiller au respect de lois quasi-constitutionnelles relatives aux droits de la personne et notamment en matière de discrimination.

Provinces
La Commission des droits de la personne de l’Alberta veille au respect de la loi albertaine en matière de droits de la personne. 
La Commission des droits de la personne de l'Île-du-Prince-Édouard a les mêmes fonctions pour la province de l'Île-du-Prince-Édouard
La Commission des droits de la personne du Manitoba a pour responsabilité d'appliquer les dispositions du Code des droits de la personne du Manitoba. 
La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a le mandat d'appliquer la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. 
La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse veille sur la Loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse.
La Commission ontarienne des droits de la personne fut établie par la province canadienne de l'Ontario en 1961 pour appliquer le Code des droits de la personne.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est instituée par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
La Commission des droits de la personne de la Saskatchewan est un organisme de même nature instituée par la loi de la Saskatchewan.
La Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador accomplit le même rôle pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Gouvernement fédéral
La Commission canadienne des droits de la personne est chargée d’appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Voir aussi
Tribunal des droits de la personne

Droit au Canada
Discrimination